Зубной налёт (иногда используется термин «зубная бляшка» как дословный перевод с аналогичного английского термина) — скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах (в том числе и здорового человека). Зубной налёт включает как аэробные, так и факультативно анаэробные бактерии и начинает образовываться уже через 1—2 часа после чистки зубов. Наиболее значимым для развития кариеса является стрептококк S.mutans.

Бактерии зубного налёта выделяют кислоту, но в первые часы она нейтрализуется слюной. А через несколько часов налёт становится толстым и плотным, слюна перестает проникать в него, и кислота начинает растворять эмаль зуба, что со временем приводит к оголению дентина и развитию кариеса, возможно возникновение зубного камня, пародонтоза.

Устойчивая структура зубного налёта обеспечивается липким матриксом (биоплёнкой), который защищает входящие в его состав бактерии от действия антибиотиков и других лекарств.

Факторы, влияющие на процесс образования налёта 
 Реакция среды (уровень pH).
 Характер питания.
 Меры, предпринимаемые для гигиены полости рта.

Интересные факты 
 Зубной налёт может образовываться на поверхности пломб.
 Состав налёта на зубах верхней и нижней челюсти различается.
 С течением времени количество и качество бактерий в налёте меняется. Если зубы были очищены от налёта несколько часов назад, бактерий мало (десятки тысяч в 1 г вещества) и они преимущественно аэробные, если прошло несколько суток — их много (до сотен миллиардов) и они по большей части анаэробные; данные факты подтверждают утверждение о том, что зубы стоит чистить часто и тщательно.
 Прогрессируя, зубной налёт создаёт условия для колонизации поверхности отдельных зубов и межзубного пространства бактериями, которые могут вызвать кариес.

Примечания

См. также 
 Стоматит

Ссылки 
 «Зубная бляшка. Структура зубной бляшки. Состав зубной бляшки.» // MedUniver.com

Зубы
Бактерии
Чистка зубов